Passon ist der Familienname folgender Personen:

 Ortwin Passon (* 1962), deutscher Politikwissenschaftler, Schwulen- und AIDS-Aktivist
 Stacie Passon (* 1969), US-amerikanische Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin